Арлесхайм () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Арлесхайм.

Округ входит в кантон Базель-Ланд. Занимает площадь 96,24 км². Население 145 854 чел. Официальный код — 1301.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Достопримечательности 
 Замок Райхенштайн

Округа Базель-Ланда